Skaði is een berggodin uit de Noordse mythologie, de dochter van de reus Thjazi. Als vrouw van de Wanengod Njord is zij zelf ook een wanengod. Ook wordt zij öndurgoð en öndurdís, "Ski Godin" (geweldige renner op sneeuwschoenen) genoemd. Zij is verder nog godin van de winter en plaatselijk van de jacht.

Haar vader werd per vergissing vermoord door de goden, waarop Skaði naar Asgard trok om hem te wreken. De goden vreesden de vernietigende kracht van de winter. Zij beloofde van haar wraakneming af te zien als ze een echtgenoot onder hen mocht kiezen en ze haar aan het lachen konden maken. En dus beloofden ze haar dat ze een echtgenoot mocht kiezen tussen de goden; ze mocht haar keuze echter alleen baseren op hun voeten.

Skaði koos Njörd, de god van de zee, hopend dat het Baldr was. Odin maakte bovendien, ter genoegdoening, van de ogen van Thjazi twee schitterende sterren. Omdat Loki haar ook nog aan het lachen bracht, zag ze van verder verhaal af, werd vrede gesloten en nam ze haar nieuwe echtgenoot mee.

Na verloop van tijd gingen de twee echter uit elkaar, omdat Skaði de bergen verkoos en Njord bij de zee wilde zijn. Volgens sommige mythen (de Ynglingatal) baarde Skadi ook nog enkele zonen van de oppergod Odin.

Etymologisch is de naam verwant met het woord schedel, schaduw en schade, zij zou dus een schadeberokkende kracht vertegenwoordigen.
Skaði wordt soms ook genoemd als de naam waarvan Scandinavië is afgeleid. De eigennaam komt in ieder geval voor in de oudste plaatsnamen van Scandinavië.

Mogelijk was het een eerdere naam voor die van Nerthus.

Synoniemen 
 Skadi
 Skade
 Skadhi
 Skathi
 Skaoi

Stamboom

Zie ook 
 Algemeen overzicht Germaanse goden
 Thursen en Joten

Noordse mythologie
Reus
Germaanse god